ТХА — многозначная аббревиатура:
 ТХА — преобразователь термоэлектрический хромель-алюмелевый
 ТХА — термоэлектрический холодильный агрегат
 ТХА — трихлорацетат

См. также 
 Тха
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей